Голубівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Голубівська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Голубівська волость — Суразького повіту Чернігівської губернії.